Met K-waarde kan bedoeld worden;
 u-waarde; de hoeveelheid warmte die van de ene naar de andere zijde van een wand doorgelaten wordt
 Doorlatendheid van de bodem voor grondwater
 Evenwichtsconstante, een waarde die het chemisch evenwicht van een reactie aangeeft